Ни́ща:
 Нища — деревня в Себежском районе Псковской области, сельское поселение Себежское.
 Нища — река в Невельском районе Псковской области России и Россонском районе Витебской области Белоруссии.
 Нища — озеро в Невельском районе Псковской области.